Fritz Todt, Duits ingenieur
Organisation Todt, bouworganisatie tijdens het Derde Rijk onder leiding van Fritz Todt
Jean Todt, voormalig rallyrijder